bł. Krzysztof (zm. 1260) – dominikanin, męczennik z Sandomierza
 bł. Krzysztof z Mediolanu (ok. 1410–1484) – włoski dominikanin
 bł. Krzysztof od św. Katarzyny (1638–1690) – hiszpański ksiądz, założyciel Braci Szpitalnych Jezusa Nazarejskiego
 bł. Krzysztof Iturriaga-Echevarría (1915–1936) – hiszpański dominikanin, męczennik

Zobacz też: Święty Krzysztof (ujednoznacznienie)